Hexenstein steht für

Berge und Gipfel:
 Hexenstein, Sasso di Stria, Sass de Stria (2477 m), in den Dolomiten, Provinz Belluno, Region Venetien, Italien
 Žaltman (740,8 m), im Žaltmanský hřbet (deutsch Hexensteingebirge) in den Mittelsudeten, Okres Trutnov in Böhmen, Tschechien (deutscher Name)
 Der Hexenstein (473 m), auf den Briloner Kalkplatten im Briloner Land („Briloner Hochfläche“) im Nordsauerländer Oberland, Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Felsen:
 Hexenstein bei Dötlingen, Findling und Schalenstein bei Neerstedt, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 ein Rest eines Großsteingrabs in Kruckow, Amt Jarmen-Tutow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Schmarsow (Kruckow) #Hexenstein
 Hexenstein (Lindau), Gneisblock im Bodensee bei Lindau
 Hexenstein (Ardagger), Granitblock am Kollmitzberg bei Ardagger, Bezirk Amstetten, Mostviertel, Niederösterreich
 Einsiedlerstein (Bad Ischl), Findling am Siriuskogel in Bad Ischl im Salzkammergut, Oberösterreich (anderer Name)
 Hexenstein (Wallenhorst), Findling an der Bundesstraße 68 in Wallenhorst, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Weiteres:
 Naturschutzgebiet Hexenstein, am Berg Der Hexenstein auf den Briloner Kalkplatten im Briloner Land („Briloner Hochfläche“) im Nordsauerländer Oberland, Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Siehe auch:
 Witch’s Stone